Adamston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adamston (New Jersey), im Ocean County
 Adamston (West Virginia), im Harrison County